Спадкування — перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців);
 Успадкування (програмування) — у об'єктно-орієнтованому програмуванні це спосіб, у який на основі вже існуючих класів формуються нові класи;
 Спадкування (біологія) — процес, у ході котрого клітини-нащадки отримують характеристики своїх предків або організму.

Див. також 
 Спадковість
 Спадщина